Zaouiet-Ksibet Thrayet és una delegació de Tunísia a la governació de Sussa a entre 2 i 5 km al sud-oest de Sussa ciutat de la que formen suburbis, la darrera que s'ha creat al país fins a la data (2007), sorgida per segregació de Sousse Riadh dels municipis de Zaouiet Sousse (a 4 km del centre de Sussa) i Ksibet Thrayet (a 2 km) amb una població d'uns vint-i-cinc mil habitants.

Enllaços externs 
 Zaouia - Ksiba - Thrayet a City Population

Governació de Sussa